Edgardo, duque de Cambridge (Londres,  - Ibídem, ) fue el cuarto hijo de Jacobo, duque de York (futuro Jacobo II de Inglaterra) y su primera esposa, Ana Hyde.

Nació el 14 de septiembre de 1667 en el palacio de St. James. Poco después, el 7 de octubre del mismo año, fue creado duque de Cambridge, conde de Cambridge y barón de Dauntsey por su tío Carlos II de Inglaterra. Los títulos le habían pertenecido antes a su hermano Jacobo, quien había muerto poco antes del nacimiento de Edgardo. De los cuatro hijos del entonces duque de York que llevaron el título de duque de Cambridge, solo dos fueron creados formalmente como tales: Edgardo y el ya mencionado Jacobo, que le precedió.

Murió cuando contaba con 3 años, el 8 de junio de 1671 estando en el palacio Richmond. Fue sepultado cuatro días después en la abadía de Westminster. Su epitafio, escrito en latín, dice:

A su muerte, sus títulos se extinguieron: el de conde de Cambridge y barón de Dauntsey de forma definitiva mientras que el de duque de Cambridge volvería a ser creado para Jorge de Hanóver (futuro Jorge II) en 1706. Sin embargo anteriormente un hermano menor de Edgardo, Carlos Estuardo, sería titulado duque de Cambridge sin poder ser creado como tal debido a su prematura muerte.

Ancestros

Referencias 

Duques de Cambridge
Casa de Estuardo
Niños fallecidos
Nobles de Inglaterra del siglo XVII
Hijos de Jacobo II de Inglaterra